Mutilació genital femenina, ablació del clítoris per raons religioses
 MGF també és el codi ISO 4217 del franc malgaix, antiga moneda oficial de Madagascar